86. længdegrad kan henvise til:

 86. vestlige længdekreds
 86. østlige længdekreds